Fernandensi – abitanti di Fernando Falcão
Fernandensi – abitanti di Fernández (Santiago del Estero)